Arfon bezeichnet:

 Arfon (District), eine britische Verwaltungseinheit
 Arfon (Wahlkreis, Vereinigtes Königreich), ein Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Arfon (Wahlkreis, Wales), einen Wahlkreis für die Nationalversammlung von Wales